Maafushi heißen folgende Inseln der Malediven:
Maafushi (Süd-Malé-Atoll), bewohnt, im Verwaltungsatoll Kaafu
Maafushi (Goidhoo-Atoll), unbewohnt, im Verwaltungsatoll Baa
Maafushi (Haddhunmathi-Atoll), unbewohnt, im Verwaltungsatoll Laamu
Maafushi (Süd-Nilandhe-Atoll), unbewohnt, im Verwaltungsatoll Dhaalu
Maafushi (Nord-Nilandhe-Atoll), unbewohnt, im Verwaltungsatoll Faafu